Witham steht für:

 River Witham, Fluss in Lincolnshire, England
 Witham (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Huize Witham, Schloss (Kasteel) in Nieuwstadt, Limburg, Niederlande
 Witham Field, Flughafen in Florida

Orte in England:
 Witham (Essex)
 Witham on the Hill, Lincolnshire
 Witham St Hughs, Lincolnshire
 North Witham, Lincolnshire
 South Witham, Lincolnshire
 Witham Friary, Somerset

Witham ist Familienname von:
 George Witham (1655–1725), englischer römisch-katholischer Bischof
 Henry Witham (1779–1844), englischer Paläontologe
 Thomas Witham (1420–1489), englischer Schatzkanzler der Könige Henry VI. und Edward IV.

Siehe auch:
 Wytham, Ort in Oxfordshire, England
 Whitham